Ио́сиф Болесла́вович Поляко́вский (14 сентября 1925 года — 26 мая 1981 года) — буровой мастер треста «Туймазабурнефть», Герой Социалистического Труда. Заслуженный нефтяник Башкирской АССР.

Биография 
Иосиф Болеславович Поляковский родился 14 сентября 1925 года в селе Липовка Макаровского района Киевской области Украины.

Образование — среднее специальное, в 1957 году окончил Октябрьский нефтяной техникум.

Трудовую деятельность начал в 1940 году рабочим на железнодорожной станции. В 1945—1953 годах — помощник бурильщика, затем бурильщик, с 1953 года — буровой мастер треста «Туймазабурнефть».

Бригада, руководимая Поляковским Иосифом Болеславовичем, ежегодно добивалась в социалистическом соревновании наибольшей годовой проходки и коммерческой скорости бурения пластов, а также снижения себестоимости буровых работ.

За годы семилетки (1959—1965) скорость проходки возросла на 240 процентов, себестоимость метра проходки снизилась на 30 процентов, а производительность труда возросла на 300 процентов. В результате задание семилетки в объеме 150 600 метров по проходке пластов выполнено бригадой в марте 1964 года.

Буровая бригада вод руководством И. Б. Поляковского постоянно изучала и широко применяла прогрессивные технологии бурения скважин. Объем проходки с промывкой водой ежегодно составлял 95-96 процентов.

Бурение скважин долотами уменьшенных диаметров № 8 и 9 также способствовало улучшению технико-экономических показателей. В 1964 году бригада пробурила долотами уменьшенных диаметров 37 928 метров, или 95 процентов общей проходки пластов, а в 1965 г. вся проходка осуществлялась таким инструментом.

Бригада И. Б. Поляковского одной из первых в конторе бурения внедрила трёхсекционные турбобуры диаметром 68/8 и 71/2. В 1964 г. было пробурено турбобурами 16 скважин из 26, а в 1965 г. — все скважины бригады. Применение трёхсекционных турбобуров обеспечило увеличение проходки долота на 13 процентов по сравнению с проходкой при двухсекционных турбобурах.

18 июня 1965 г. бригада И. Б. Поляковского установила рекордную скорость проходки — 9 589 метров на станок в месяц и пробурила скважину № 1830 на глубину 1 092 метра за 82 часа.

За выдающиеся успехи в эффективном использовании буровой техники, достижение высоких технико-экономических показателей бурения нефтяных скважин и умелое руководство бригадой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1966 г. И. Б. Поляковскому присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1967 году назначен начальником участка, в 1970 г. — начальником районной инженерно-технологической службы треста «Туймазабурнефть», с 1974 г. работал инженером-технологом Уфимского управления буровых работ.

Умер 26 мая 1981 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966);
 Награждён орденами Ленина (1966), «Знак Почёта» (1971), медалями.

Литература 
 Герои труда/ Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трёх степеней из Башкортостана./ сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2 науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Примечания 

Нефтяники Башкортостана